Апокаліпсис — кінець світу, також часто вживають як синонім слово «армагеддон» (остання битва в якій гине світ).
 
 Апокаліпсис (Новий Заповіт)
 Апокаліпсис (жанр)
 Апокаліпсис сьогодні — фільм 1979 року авторства Френсіса Форда Копполи
 Апокаліпсис — фантастичний бойовик 1997 року
 Апокаліпсис — вигаданий персонаж з коміксів Marvel.

Див. також 
 Есхатологія
 Годинник Апокаліпсису
 Кінець світу
 Вартовий апокаліпсису — постапокаліптичний фантастичний фільм 1997 року з Рутґером Гауером у головній ролі
 Апокаліпто — історичний фільм Мела Гібсона
 Apocalyptica — фінський віолончельний метал-гурт